Molzen ist

ein Familienname:
 Gerty Molzen (1906–1990), deutsche Schauspielerin
 Nikolaus Molzen (1881–1954), deutscher Landschaftsgärtner, Stadtgartendirektor Leipzigs

ein Ortsname:
 Molzen (Uelzen), Ortsteil der Stadt Uelzen, Landkreis Uelzen, Niedersachsen
 Molzen (Woringen), Ortsteil der Gemeinde Woringen, Landkreis Unterallgäu, Bayern